Малаба может означать:
 Малаба или Малбанын-Хыры — гора в Крыму.
 Малаба (река) — река в Африке.
 Малаба (Кения) — город в Кении.
 Малаба (Уганда) — город в Уганде.

См. также 
 Малабар (значения)
 Малабо
 Малабу, Катрин